На летних Олимпийских играх 1964 года соревнования по футболу проводились только среди мужчин. Матчи Олимпийского турнира проходили с 11 по 23 октября 1964 года.

Квалификация 

Для участия в Олимпийских играх проводились квалификационные соревнования, по итогам которых были отобраны 16 сборных-участниц. Из них в олимпийском турнире приняли участие только 14 команд — сборная Италии не участвовала в турнире, так как её игроки не были любителями, а сборная Северной Кореи отказалась от участия из-за санкций в отношении отдельных игроков.

В ходе отборочного турнира, на матче Перу-Аргентина в Лиме произошла крупнейшая трагедия за всю историю футбольных матчей — 318 человек погибли в давке.

Соревнования 
Матчи Олимпийского турнира проводились на восьми стадионах в четырёх городах, в том числе 6 стадионов принимали матчи основного турнира и два — только матчи «утешительного» турнира. Этими стадионами были:
 Олимпийский стадион (Токио)
 Регбийный стадион «Титибуномия» (Токио)
 Комадзава Олимпик (Токио)
 Футбольный стадион «Мицудзава» (Иокогама)
 НАК-5 Омия — в то время назывался «Футбольный стадион Омия Парк»
 Национальный стадион «Нисигаока» (Токио)
 Атлетический стадион «Нисикёгоку» (Киото) — только утешительный турнир
 Нагай (Осака) — только утешительный турнир

Команды-участницы были разбиты на 4 группы. Из за отказа двух команд от участия в турнире, две группы состояли из четырёх команд, две другие — из трёх.

Медалисты 

Примечание: сборная Объединённой германской команды состояла только из футболистов ГДР.

Составы команд

Групповой этап

Группа А

Группа B 

Сборная Северной Кореи отказалась от участия.

Группа C

Группа D 

Сборная Италии отказалась от участия.

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3 место

Финал

Утешительный турнир

Финал утешительного турнира

Список бомбардиров

Ссылки 
 Олимпийский футбольный турнир 1964 года на сайте ФИФА
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1964
Олимпийские игры
Международные соревнования по футболу в Японии